Fulton Street (Manhattan), winkelstraat in New York
 Fulton Street/Broadway-Nassau Street, metrostation in New York
 Fulton Street (Crosstown Line), metrostation in New York